Aggie steht für
 Aggie, redensartlich: Student an der Texas A&M University
 Black Aggie, Moderne Sage in Maryland
Siehe auch:
 Aggie Creek
 Memories Within Miss Aggie
 Agi